Treccani ist der Familienname folgender Personen:

 Elodie Treccani (* 1971), italienische Schauspielerin
 Ernesto Treccani (1920–2009), italienischer Maler
 Giovanni Treccani (1877–1961), italienischer Unternehmer, Verleger und Mäzen; Begründer des Istituto dell’Enciclopedia Italiana

Außerdem:
 Enciclopedia Treccani, bedeutendes italienisches Nachschlagewerk, siehe Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti